The Silent Partner – film del 1917 diretto da Marshall A. Neilan
 The Silent Partner – film del 1923 diretto da Charles Maigne
 Il compagno silenzioso (The Silent Partner) – film del 1927 diretto da William Wyler
 L'amico sconosciuto (The Silent Partner) – film del 1978 diretto da Daryl Duke

en:The Silent Partner